(1880-1964), enseignant et homme politique allemand ;
  (né en 1946), footballeur allemand ;
 Marie-Noëlle Lienemann (née en 1951), femme politique française ;
  (né en 1985), pilote automobile allemand.